Eerste klasse (2001/2002) był 99. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. Rozpoczął się 11 sierpnia 2001 roku i skończył 5 maja 2002. Mistrzostwo zdobyła drużyna KRC Genk. Z pierwszej do trzeciej ligi spadły zespoły RWD Molenbeek – beniaminek rozgrywek i Eendracht Aalst – będący w trakcie likwidacji. Obie drużyny nie otrzymały licencji na grę w kolejnych rozgrywkach, co spowodowało, że w lidze utrzymał się zespół KSK Beveren, który ostatecznie zajął ostatnią lokatę w lidze. Drugi z beniaminków – Lommel SK zajął 13. pozycję. Do eliminacji Ligi Mistrzów, dzięki wynikom rywalizacji awansował Mistrz Belgii – KRC Genk oraz Club Brugge. Do Pucharu UEFA awansował zespół z ostatniego miejsca podium – RSC Anderlecht oraz zwycięzca Pucharu Belgii Excelsior Mouscron. Prawo gry w Pucharze Intertoto przypadło drużynom KAA Gent oraz KSC Lokeren.

Stadiony

Tabela końcowa  

Do następnych rozgrywek awansował lider drugiej ligi belgijskiej KV Mechelen oraz zwycięzca baraży, zespół z trzeciego miejsca - RAEC Mons

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
  Statystyki sezonu na stronie belgianfootball.be, w formacie pdf, m.in. w języku angielskim
  
  https://web.archive.org/web/20110208070010/http://www.belgiumsoccerhistory.com/

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej